Двухсотлетний человек:
 «Двухсотлетний человек» — фантастическая повесть Айзека Азимова 1976 года.
 «Двухсотлетний человек» — научно-фантастический фильм, снятый по одноимённой повести Айзека Азимова в 1999 году.